Иргиш — река в России, протекает в Куединском и Еловском районах Пермского края. Устье реки находится в 51 км по правому берегу реки Барда. Длина реки составляет 17 км.

Исток находится в Куединском районе, среди холмов Верхнекамской возвышенности в 10 км к юго-востоку от села Большая Уса. В верховьях река также именуется Киловкой. Река течёт на северо-запад, затем поворачивает на север, в среднем течении перетекает в Еловский район. Впадает в Барду в селе Суганка.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100014851
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101485
 Код бассейна — 10.01.01.010
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Куединского района
Реки Еловского района
Притоки Барды (притока Тулвы)